

Patronyme 

famille
 famille Schultz, famille de pasteurs baltes ;

personnalités
 Alain Schultz (1983-), footballeur suisse ;
 Albert Schultz (1871-1953), sculpteur français ;
 Alwin Schultz (1838-1909), historien de l'art et médiéviste allemand ;
 Armand Schultz (1959-), acteur américain ;
 Augusta Schultz (1871-1925), joueuse de tennis américaine ;
 Bo Schultz (1985-), lanceur droitier de la Ligue majeure de baseball américain ;
 Brenda Schultz (1970-), joueuse de tennis néerlandaise ;
 Bud Schultz (1959-), tennisman américain ;
 Carl Heinrich Schultz Bipontinus (1805-1867), botaniste allemand ; 
 Carl Schultz (1939-), réalisateur australien ;
 Daniel Schultz (1615-1683), peintre polonais ;
  ;
 Debbie Wasserman Schultz (1966-), femme politique américaine ;
 Dutch Schultz (1902-1935), mafieux américain ;
 Dwight Schultz (1947-), acteur américain ;
 Ed Schultz (1954-2018), animateur de radio et de télévision américain ;
 Egon Schultz (1943-1964), soldat allemand ;
 Ehrengard Frank-Schultz (1855-1944), diaconesse allemande, victime du régime nazi ;
 Emily Schultz (1977-), écrivaine canadienne ;
 Ernest Schultz (1931-2013), footballeur français ;
 Ernst Schultz (1879-1906), athlète danois ;
 Eva Katharina Schultz (1922-2007), actrice allemande ;
 Friedrich Schultz (1865-1945), amiral allemand ;
 Golda Schultz (1984-), cantatrice soprano originaire d'Afrique du Sud ;
 Harold Schultz (1925-1995), militaire américain ;
 Henry Schultz (1893-1938), économiste et statisticien américain ;
 Howard Schultz (1953-), chef d’entreprise américain ;
 Howie Schultz (1922-2009), basketteur américain ;
 Ian Schultz (1990-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jeanne Schultz (1862-1910), romancière française ;
 Jeff Schultz (1986-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jesper Schultz (1996-), coureur cycliste danois ;
 Jesse Schultz (1982-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 John Schultz (1960-), un réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Johannes Heinrich Schultz (1884-1970), psychiatre allemand ;
 Sir John Christian Schultz (1840-1896), homme politique canadien ;
 Justin Schultz (1990-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Karl Friedrich Schultz (1766-1837), botaniste mecklembourgeois ;
 Leff Schultz (1897-1970), artiste peintre franco-russe ;
 Leonard Peter Schultz (1901-1986), ichtyologiste américain ;
 Lotta Schultz (1968-), cavalière suédoise ;
  ;
 Michael Schultz (1938-), producteur et réalisateur américain ;
 Mike Schultz (1981-), snowboardeur américain ;
  ;
 Nina Schultz (1998-), athlète canadienne ;
 Pernell Schultz (1994-), footballeur guyanien ;
 Peter G. Schultz (1956-), généticien et chimiste américain ;
 Régis Schultz (1968-), chef d’entreprise français ;
 Samuel Schultz (1985-), cycliste américain ;
 Sandi Schultz (1964-), actrice sud-africaine ;
 Silver Schultz (1988-), coureur cycliste estonien ;
 Stephan Schultz (1972-), violoncelliste, chanteur et chef d'orchestre allemand ;
 Timo Schultz (1977-), footballeur allemand ;
 Theodore Schultz (1902-1998), économiste américain ;
 Victoria Schultz (1941-), photographe et productrice finlandaise ;
 Wendy Schultz (19?-), prospectiviste américaine ;
 Yvonne Schultz (1889-1977), écrivaine française.

Autres 
 Papa Schultz,  une série télévisée
 Schultz (?-2014), pseudonyme de Roger Fritsch, un chanteur et guitariste punk rock français, ayant fait partie, entre autres, des groupes Parabellum, Los Carayos, La Clinik Du Docteur Schultz et Les Porte Mentaux

Voir aussi 
 
 

ru:Шульц